Borrego steht für:

 Anza-Borrego, Wüste im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien
 Kia Borrego, Pkw-Modell des Automobilherstellers Kia Motors
 eine Lammfellart aus Südamerika
 Borrego (Film), Film von Jesse Harris (2022)

Borrego ist der Familienname folgender Personen:
 Jesse Borrego (* 1962), mexikanischer Schauspieler
 Manuel Borrego (* 1934), portugiesischer Fechter